Polacca steht für:

 als italienische Bezeichnung für die Polonaise (Tanz)
 eine musikalische Vortragsbezeichnung, siehe Alla polacca
 einen historischen Schiffstyp, siehe Polacker
 Polacca (Arizona), Stadt im nordöstlichen Arizona, USA